L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 10 au 20 mars 2022 sur dur en extérieur. Il s'agit du  tournoi ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, de l'Australien James Duckworth, du Chilien Cristian Garín, de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, du Français Jo-Wilfried Tsonga, de l'Italien Gianluca Mager, du Japonais Kei Nishikori, du Serbe Novak Djokovic, du Slovaque Alex Molčan, du Suédois Mikael Ymer et du Suisse Roger Federer. Ils sont respectivement remplacés par Henri Laaksonen, Juan Manuel Cerúndolo, Kamil Majchrzak, Daniel Altmaier, Roberto Carballés Baena, Oscar Otte, Richard Gasquet, João Sousa, Jordan Thompson, Brandon Nakashima et Facundo Bagnis.

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Pendant le tournoi 
Andy Murray remporte son  sur le circuit ATP grâce à sa victoire au  face à Taro Daniel. Il est le  en activité à franchir cette barre - avec les autres membres du "Big Four" - et le  de l'ère open.

Numéro 1 mondial depuis une semaine avant le début du tournoi, Daniil Medvedev est battu dès le  tour par Gaël Monfils, qui s'offre le leader du classement ATP pour la première fois depuis 2009. Avec cette défaite, Novak Djokovic est assuré de redevenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi.

Rafael Nadal, en se défaisant de Daniel Evans au , remporte son  en Masters 1000. Il est le  à réaliser une telle performance.

Lauréats 
L'Américain Taylor Fritz remporte le tournoi en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le premier dans la catégorie Masters 1000.

En double, John Isner et Jack Sock décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Santiago González et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours 
 Les points gagnés lors de l'édition précédente ne seront pas déduits avant le 17 octobre 2022 (soit 52 semaines après l'édition 2021) et ne sont donc pas reflétés dans ce tableau.
 Les nombres indiqués dans la colonne "Points à défendre" font référence aux points gagnés dans les tournois qui ont lieu lors des semaines des 8 et 15 mars de la saison précédente (Doha, Marseille, Santiago, Dubaï et Acapulco).

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2022)
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2022
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en mars 2022
Sport en Californie en 2022
Sport aux États-Unis en mars 2022